Калейдоскоп ужасов:

 Калейдоскоп ужасов (комикс) — комикс авторства Стивена Кинга.
 Калейдоскоп ужасов (фильм) — кинофильм Ромеро и Стивена Кинга по комиксам ужасов 50-х годов
 Калейдоскоп ужасов (телесериал) — американский телесериал 2019 года.